Gulin peut désigner :

Patronymie
 Angeles Gulin (1939-2002) est une cantatrice espagnole.

Toponymie
en 
Le xian de Gulin (古蔺县 ; pinyin : Gǔlìn Xiàn) est un district administratif de la province du Sichuan.
en Pologne
 Gulin, un village dans la voïvodie de Mazovie.

Homonymie de toponyme